Der Dreisprung der Frauen bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro wurde am 13. und 14. August 2016 im Estádio Nilton Santos ausgetragen. 37 Athletinnen nahmen teil.

Olympiasiegerin wurde die Kolumbianerin Caterine Ibargüen. Sie gewann vor Yulimar Rojas aus Venezuela und der Kasachin Olga Rypakowa.

Für Deutschland starteten Jenny Elbe und Kristin Gierisch. Elbe scheiterte in der Qualifikation. Gierisch qualifizierte sich für das Finale und belegte Rang elf.
Athletinnen aus der Schweiz, Österreich und Liechtenstein nahmen nicht teil.

Aktuelle Titelträgerinnen

Rekorde

Bestehende Rekorde 

Der bestehende olympische Rekord wurde bei diesen Spielen nicht erreicht. Am weitesten sprang die kolumbianische Olympiasiegerin Caterine Ibargüen, die im Finale am 14. August bei einem Rückenwind von 0,4 m/s im vierten Versuch 15,17 m erzielte und damit den olympischen Rekord um 22 Zentimeter verfehlte. Zum Weltrekord fehlten ihr 33 Zentimeter.

Rekordverbesserungen 
Es wurden zwei neue Landesrekorde aufgestellt:
 14,71 m – Keturah Orji (USA), Finale am 14. August, erster Versuch, Windstille
 14,65 m – Patrícia Mamona (Portugal), Finale am 14. August, fünfter Versuch, Rückenwind: 0,1 m/s

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Anmerkungen:
 Alle Zeitangaben sind auf die Ortszeit Rio (UTC-3) bezogen.
 Alle Weiten sind in Metern (m) angegeben.

Qualifikation 
Die Qualifikation wurde in zwei Gruppen durchgeführt. Drei Athletinnen (hellblau unterlegt) übertrafen die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug von 14,30 m. Damit war die Mindestanzahl von zwölf Finalteilnehmerinnen nicht erreicht. So wurde das Finalfeld mit den neun nächstbesten Springerinnen beider Gruppen (hellgrün unterlegt) auf zwölf Wettbewerberinnen aufgefüllt. Für die Finalteilnahme waren schließlich 14,08 m zu erbringen.

Gruppe A 

13. August 2016, 9.40 Uhr

Weitere in Qualifikationsgruppe A ausgeschiedene Dreispringerinnen:

Gruppe B 

13. August 2016, 9.40 Uhr

Finale 

14. August 2016, 20.55 Uhr

Im Finale hatte jede Teilnehmerin zunächst drei Versuche, die Weiten der Qualifikationsrunde wurden nicht gewertet. Den besten acht Athletinnen standen im Anschluss drei weitere Versuche zu.

Für das Finale hatten sich zwölf Athletinnen aus zwölf verschiedenen Ländern qualifiziert, drei von ihnen über die Qualifikationsweite, die anderen neun über ihre Platzierungen.

Favoritinnen des Wettbewerbs waren die Olympiasiegerin von 2012 Olga Rypakowa aus Kasachstan und die kolumbianische Weltmeisterin von 2013 und 2015 Caterine Ibargüen. Weitere Medaillenkandidatinnen waren Vizeweltmeisterin und Vizeeuropameisterin Hanna Knjasjewa-Minenko aus Israel sowie die portugiesische Europameisterin Patrícia Mamona.

Mit 14,73 m ging Rypakowa im ersten Durchgang in Führung. Es folgten die US-Springerin Keturah Orji und Ibargüen. Der Kolumbianerin gelangen im zweiten Versuch 15,03 m, womit sie an die Spitze ging. In Runde drei verbesserte sich Yulimar Rojas aus Venezuela mit 14,87 m auf Platz zwei vor Rypakowa. Im vierten Durchgang baute Ibargüen ihre Führung mit 15,17 m weiter aus, Rojas verbesserte sich auf 14,98 m. Olga Rypakowa steigerte sich im fünften Versuch auf 14,74 m, blieb aber damit auf dem Bronzerang. Caterine Ibargüen war Olympiasiegerin, Silber ging an Yulimar Rojas. Platz vier belegte die US-Amerikanerin Keturah Orji, die mit 14,71 m einen neuen Landesrekord aufstellte. Fünfte wurde Hanna Knjasjewa-Minenko vor Patrícia Mamona, die mit 14,68 m ebenfalls Landesrekord sprang.

Caterine Ibargüen war die erste kolumbianische Olympiasiegerin in der Leichtathletik überhaupt.
Yulimar Rojas war die erste Leichtathletin Venezuelas, die eine olympische Medaille gewinnen konnte.

Videolinks 
 Women's Triple Jump Final at Rio 2016, Throwback Thursday, youtube.com, abgerufen am 12. Mai 2022
 Ibarguen wins Triple Jump gold, youtube.com, abgerufen am 12. Mai 2022

Weblinks 
 Results Book, Rio 2016, Athletics, Women's Triple Jump, library.olympics.com, (englisch), S. 393–395 (PDF; 3512 KB), abgerufen am 12. Mai 2022
 OLYMPIC GAMES, RIO DE JANEIRO (ESTÁDIO OLÍMPICO), Timetable/Results, Women's Triple Jump, Weltleichtathletikverband World Athletics (englisch), worldathletics.org, abgerufen am 12. Mai 2022
 Athletics at the 2016 Summer Olympics, Triple Jump, Women, olympedia.org (englisch), abgerufen am 12. Mai 2022
 Ergebnisse Olympische Spiele, Rio de Janeiro (Brasilien), 12.08 - 21.08.2016, leichtathletik.de, abgerufen am 12. Mai 2022
 Rio 2016, Athletics, triple jump women Results, olympics.com, abgerufen am 12. Mai 2022
 Athletics at the 2016 London Summer Games: Women's triple jump, archiviert bei wayback (Internet Archive), sports-reference.com (englisch), abgerufen am 12. Mai 2022

Einzelnachweise 

Leichtathletikwettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 2016
Frauenleichtathletikwettbewerb